sinonimo di Europa
sinonimo di Continente antico (espressione che comprende Europa, Asia ed Africa)